Der São Paulo Challenger I 1988 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. März 1988 in São Paulo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde in der Halle auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1988
Tennisturnier in São Paulo